Cesarea è il nome di diverse città dell'antichità greco-romana, tutte sedi di circoscrizioni ecclesiastiche cristiane.

Si distinguono in particolare tre arcidiocesi e cinque diocesi di Cesarea.

Sedi arcivescovili
Arcidiocesi di Cesarea in Cappadocia (anche nota come Cesarea del Ponto)
Arcidiocesi di Cesarea in Palestina

Sedi vescovili
Diocesi di Cesarea in Bitinia
Diocesi di Cesarea in Mauretania
Diocesi di Cesarea in Numidia
Diocesi di Cesarea in Tessalia
Diocesi di Cesarea di Filippo in Fenicia

Pagine correlate 
Neocesarea
Arcidiocesi di Neocesarea nel Ponto
Diocesi di Neocesarea in Bitinia
Diocesi di Neocesarea nella Siria Eufratense

Diocesarea
Diocesi di Diocesarea in Palestina
Diocesi di Diocesarea in Isauria